Buzura johannaria är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1913. Buzura johannaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
johannaria